Редукція ( — повернення, відновлення) — процес або дія, що призводить до зменшення, послаблення або спрощення чого-небудь, іноді до повної втрати якихось об'єктів, ознак.

Редукція у різноманітних галузях життєдіяльності:

Наука

Біологія 
 Редукція (біологія) — зменшення розмірів органів (аж до їх зникнення), спрощення їх будови і нерідко втрата ними функцій у процесі онтогенезу або філогенезу організмів. р. зумовлюється втратою органом його значення для організму внаслідок зміни умов існування. Наприклад, у деяких тварин печерної фауни редукуються очі, у деяких водяних рослин — корені і т. ін.
 Редукція (генетика) — зменшення числа хромосом у клітинах в результаті мейозу.

Економіка 
 Редукція (економіка) — зведення складного виробничого процесу до простішого в умовах товарного виробництва.
 Редукція (фінанси) — падіння курсу валют, цінних паперів і цін на товари.

Інформатика 
 Редукція (складність)
 Редукція (паралельне програмування)
 RISC ( — обчислення зі скороченим набором команд) — архітектура процесорів зі скороченим набором команд.

Математика 
 Редукція (логіка) — пошук такого судження, з якого випливає судження, визнане нами за істинне; зведення складного до простішого в інтересах наукового аналізу.
 Знижування порядку () — техніка призначена для розв'язання звичайних диференціальних рівнянь другого порядку.

Хімія 
 Редукція (хімія) — звільнення елемента від окиснення, відновлення його з оксиду в чистому вигляді.

Лінгвістика 
 Редукція голосних — значне ослаблення або втрата ненаголошених звуків при їх вимовлянні.

Музика 
 Редукція (музика) — перероблення партитури для меншої кількості голосів або інструментів.

Філософія 
 Редукціонізм

Література 

 В. Свириденко. Редукція //

Посилання 

Багатозначні терміни